О́ма (, , , ) — большой город района Ома, административный центр района, находящийся в графстве Тирон Северной Ирландии.

Местная железнодорожная станция была открыта 3 сентября 1852 года и закрыта 15 февраля 1965 года.

История 
15 августа 1998 года в городе произошёл террористический акт, погибло 29 человек.

Демография 
Ома определяется Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA) как большой таун (то есть как город с населением от 18000 до 75000 человек).

Климат

Примечания

Ссылки 

Города Северной Ирландии